Hallagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallagylet (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Hallagylet (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Hallagöl, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn